Dhünn steht für:
 Dhünn (Wupper), ein großer Nebenfluss der Wupper
 dessen Oberlauf Große Dhünn
 dessen rechter Zufluss Kleine Dhünn
 dessen Aufstau Große Dhünntalsperre
 Dhünn (Wermelskirchen), ein Ort und Stadtteil von Wermelskirchen
 Dhünn (Wipperfürth), ein Ortsteil von Wipperfürth
 Niederdhünn, ein Ortsteil von Wipperfürth

Siehe auch:
 Dhün